Miejscowości w USA:
 Mecca – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Riverside
 Mecca – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Parke
Gminy w USA:
 Mecca (ang. Mecca Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull